Кларион — многозначный термин.

Кларион - Богиня музыки.

 Кларион — европейский музыкальный духовой инструмент.
 Кларион — населённый пункт в штате Огайо.
 Кларион — мексиканский остров в Тихом Океане.
 Кларион — административно-территориальный округ в штате Пенсильвания, США.
 Кларион — планета по Трумену Бетуруму.

Clarion
 
 Clarion (язык программирования) —  высокоуровневый язык программирования общего назначения.
 Clarion Co., Ltd. — японская компания по производству автомобильной электроники.